HMAS Benalla (J323), een Australisch korvet van de Bathurstklasse.
 HMAS Benalla (A 04), een Australisch onderzoeksvaartuig van de Palumaklasse.